Antoniou est un patronyme grec porté notamment par :

 Maria Antoniou (1968-), femme politique grecque ;
 Theodore Antoniou (1935-2018), compositeur et chef d'orchestre grec.

Patronyme grec